Kozly est un toponyme qui peut désigner :

Kozly, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Kozly, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie